Ла Гинеа има више значења:

 Ла Гинеа (Сантијаго Искуинтла), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Гинеа (Др. Косс), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Гинеа (Чакалтијангис), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Гинеа (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику